С момента основания в 1956 году песенного конкурса Евровидение 52 страны хотя бы один раз приняли в нём участие. Из них 25 хотя бы один раз выигрывали конкурс. Этот песенный конкурс проводит Европейский вещательный союз ежегодно. В этих конкурсах имеют право принимать участие все активные члены союза. Каждый год страны, которые желают принять участие в конкурсе, делегируют исполнителя с песней на конкурс представлять свою страну. Национальные вещатели (телекомпании) ежегодно организуют выбор исполнителя, который будет представлять страну, голосования для избрания победителя конкурса, а также и сам конкурс, если он проходит в стране вещателя.

Право стран выступать на Евровидении не ограничено географически европейским континентом, несмотря на приставку «Евро» в названии конкурса. Несколько неевропейских стран принимают участие в конкурсе сейчас или принимали участие в прошлом. Так в конкурсе участвуют Израиль и Австралия (с 1973 и 2015 годов соответственно). В конкурсе принимают участие Россия и Турция (с 1994 и 1975 годов соответственно), которые являются трансконтинентальными странами, а также Кипр, Азербайджан, Армения и Грузия (с 1981, 2008, 2006 и 2007 годов соответственно), принадлежность к европейскому континенту которых является спорной. Также в конкурсе 1980 года участвовало Марокко, единственный представитель из стран Африканского континента. С 2015 года в конкурсе также принимает участие Австралия. Некоторые другие неевропейские страны собирались принять участие в конкурсе, но по определенным причинам им это не удалось.

Количество стран, участвующих в Евровидении, имеет тенденцию к росту. На первом Евровидении в 1956 году было всего 7 стран, а в 2017 году уже 42 страны. Рекордными годами с 43 участниками являются 2008, 2011 и 2018. Из-за роста количества участников в начале 1990-ых годов, начали вводить предварительные отборы и ограничения. В 1993 году был проведен первый предварительный отбор под названием «Квалификация за Милстрит» для того чтобы определить три восточноевропейские страны из семи, которые примут участие в Евровидении 1993. После 1993 года было введено правило, что шесть стран с наихудшим результатом не могут принимать участие в следующем году, но при этом нельзя дисквалифицировать страну второй год подряд. В 1996 году было введено правило, что все страны, которые хотят принять участие в Евровидении, должны прислать в жюри записи песен своих исполнителей и жюри предстоит выбрать из них 22 лучших, которые и примут участие в Евровидении. Странам которые принимали конкурс давалось бесспорное право участвовать в конкурсе. С 1997 до 2001 года использовалось правило, по которому не участвовали в конкурсе страны с самым низким средним баллом за последние пять лет. В 2001-2003 годах вновь использовалось правило 1993-1996 годов.

В 2004 году конкурс был разделен на финал и полуфинал, чтобы все желающие страны могли принять участие в конкурсе. Десять стран, которые выступили лучше всего в прошлом году, а также так называемая «Большая четверка» (четыре страны, которые делают крупнейшие финансовые взносы в Европейский вещательный союз – Франция, Германия, Испания и Великобритания) попадали в финал сразу, все другие страны должны были выступить сначала в полуфинале. Лучшие по результатам голосования 10 стран полуфинала допускались до участия в финале. Таким образом, в финале принимали участие 24 страны. В 2008 году было принято решение проводить не один полуфинал, а два. Начиная с этого года только «Большая четверка» и страна-хозяин сразу попадали в финал, все другие должны были пройти полуфинальную стадию, из каждого полуфинала в финал допускались также 10 стран, таким образом в финале звучали 25 песен. С 2011 года, в связи с возвращением в конкурс Италии, «Большая четвёрка» стала «Большой пятёркой» и таким образом уже 6 стран стали гарантировать себе участие в финале, из полуфиналов по прежнему приглашаются ещё 20.

Великобритания, Германия, Нидерланды и Франция приняли участие почти во всех песенных конкурсах Евровидения. С другой стороны, Марокко приняло участие лишь один раз.

Участники 
Ниже приведена таблица со всеми странами-участницами конкурса. Зелёным цветом обозначены страны, активно принимающие участие в конкурсе, жёлтым обозначены страны, ранее принимавшие участие в конкурсе, серым обозначены страны, ранее принимавшие участие, но ныне несуществующие. Информация в таблице по состоянию на 2021 год.

Марокко приняло участие в конкурсе только один раз. Люксембург, который является одним из первых семи участников конкурса, не принимает в нем участие с 1993 года. Италия бойкотировала конкурс с 1997 до 2010 года включительно. Словакия принимала участие в конкурсе в 1994, 1996 и 1998 гг. и с тех пор не участвует в конкурсе, за исключением непродолжительного возвращения на период 2009-2012 гг.. Монако принимало участие в конкурсе в 1959-1979 гг., и также не участвует с тех пор, кроме временного возвращения в 2004-2006 гг.. Югославия и Сербия и Черногория прекратили свое существование в 1991 и 2006 годах соответственно. С 2007 года Сербия и Черногория участвуют в конкурсе как отдельные страны.

Обозначения 
  Принимающие участие
  Ранее принимавшие участие
  Ранее принимавшие участие, но ныне несуществующие

Члены Европейского вещательного союза, которые никогда не принимали участие в Евровидении 
Эти страны являются полноценными членами Европейского вещательного союза. Они имеют право участвовать в Евровидении, но по определенным причинам этого не делают:
  Алжир – ENTV, ENRS, TDA
  Ватикан – RV
  Египет – ERTU
  Иордания – JRTV
  Ливия – LR

Страны, которым не удалось дебютировать 
В прошлом происходили безуспешные попытки некоторых стран принять участие в Евровидении. Чтобы принять участие в Евровидении, вещатель должен быть членом Европейского вещательного союза и имеет право подать заявку на участие в конкурсе до определенной конечной даты. Каждый вещатель-участник платит взнос, который идет на организацию конкурса. Если страна решит отказаться от участия в конкурсе уже после конечной даты, она все равно должна заплатить взнос, кроме того на такую страну могут наложить дополнительные санкции, например штраф или дисквалификацию.
  Гибралтар – Начиная с 2006 года, гибралтарский национальный вещатель Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC) пытается получить членство в Европейской вещательном союзе и участвовать в конкурсе самостоятельно. Но вещатель не сможет получить членство, поскольку Гибралтар является частью Британских заморских территорий.
 Гренландия – Начиная с 2011 года, гренландский национальный вещатель Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) пытается получить членство в Европейской вещательном союзе и участвовать в конкурсе самостоятельно. Но вещатель не сможет получить членство, поскольку Гренландия является частью Дании.
 Казахстан – 18 декабря 2015 года было объявлено, что казахский телеканал Хабар получил ассоциированное членство в Европейском вещательном союзе, но все равно недостаточно для участия в конкурсе. Исключение сделано для Австралии, которая является ассоциированным членом уже более 30 лет. Казахстан надеется получить полноценное членство в Европейском вещательном союзе и принять участие в конкурсе, так как является членом многих других европейских объединений, в том числе спортивных (УЕФА, ФИФА, Хоккейная лига и прочие). Несмотря на это, страна смогла дебютировать на Детском Евровидении-2018, где участвует до сих пор.
 Китай – Китайский местный телеканал Hunan TV транслировал конкурс 2015 года, после чего выразил свою заинтересованность в участии на конкурсе. Европейский вещательный союз ответил: «Что они являются открытыми и всегда ищут новых представителей для каждого песенного конкурса «Евровидение». Однако, позднее Китаю было отказано в приглашении на конкурс (что в качестве гостя, что в качестве полноценного участника), так как они находятся на территории Азии.
 Косово – Участие, образованной в 2008 году Республики Косово находится под вопросом. Далеко не все страны члены Европейского вещательного союза признали Косово независимым государством, что препятствует участию данной территории. Позже, косовский вещатель РТК и вовсе был исключен из Европейского вещательного союза, тем самым, Косово больше никогда не сможет дебютировать.
  Фарерские острова – Начиная с 2010 года, национальный вещатель Фарерских островов Kringvarp Føroya (KVF) пытается получить членство в Европейском вещательном союзе и участвовать  в конкурсе самостоятельно. Но вещатель не сможет получить членство, поскольку Фарерские острова является частью Дании.

Примечания

Ссылки 
 The story - Официальный сайт Евровидения
 History by country - Официальный сайт Евровидения
 History by year - Официальный сайт Евровидения
 Facts & Trivia - Официальный сайт Евровидения

Евровидение